Баба може да се отнася за някое от следните понятия.

Жени 
 баба – майка на някой от родителите на даден човек

Исторически личности 
 Баба Ванга (1911 – 1996) – българската пророчица Вангелия Гущерова
 Баба Неделя (1826 – 1894) – българската учителка и революционерка Неделя Петкова
 Баба Тонка (1812 – 1893) – българската революционерка Тонка Обретенова
 Баба Илийца – героиня на Иван Вазов (от разказа „Една Българка“)

Измислени личности 
 Баба Вихронрав – героиня на Тери Пратчет
 Баба Марта – героиня от българския фолклор, както и название на празника 1 март и на целия месец март.
 Баба Меца – мечка, героиня от българските народни приказки.
 Баба Цоцолана – героиня от „Патиланско царство“ на Ран Босилек.
 Баба Яга – вещица от българските народни приказки.
 Баба – героиня от анимационния сериал „Приключенията на Гумените мечета“
 Баба – героиня от „Шантави рисунки“

Географски названия

Планини и върхове 
 Планината Баба – планина в Република Македония, с най-висок връх Пелистер (Перистер).
 Бабин нос – предпланина на западна Стара планина, с най-висок едноименен връх (1108 м).
 Връх Баба е най-високият връх на Бричеборския дял в Централна Рила. Висок е 2609 метра, изграден е от гранити.
 Връх Баба – връх в Среден Пирин, висок 1917 метра.
 Връх Баба – връх в Родопите, в близост до Асеновград, висок 1239 метра.
 Връх Баба (Етрополска Баба) е втория по височина връх в Етрополския дял на Стара Планина. Висок е 1787 метра, изграден е от палеозойски шисти. Близо до него е хижа „Чавдар“.
 Връх Баба (Тетевенска Баба) е връх в Златишко-Тетевенския дял на Стара планина. Висок е 2071 метра, изграден е от гранодиорити. Близо до него е хижа „Момина поляна“.
 Връх Баба (Челопечка Баба) е връх в Етрополския дял на Стара Планина, на север от село Челопеч. Висок е 1722 метра, изграден е от мезозойски пясъчници.

Населени места 
 Баба, днес Неделково – село в община Трън, област Перник.
 Баба Тонка – село в община Попово, област Търговище.
 Бабино – село в община Бобов дол, област Кюстендил.
 Бабинска река – село в община Бобов дол, област Кюстендил.
 Бабинци – село в община Тетевен, област Ловеч.
 Бабица – село в община Брезник, област Перник.
 Бабово – село в община Сливо поле, област Русе.
 Бабяк – село в община Белица, област Благоевград.

Други 
 Крепостта Баба Вида – българска крепост, разположена край град Видин.
 Бабско пръскало – водопад в Централен Балкан.

Растения 
 Бабини зъби – едногодишно тревисто растение.
 Бабина душица – друго име за мащерката.

Баба̀ 
От турски в българския език е навлязла думата баба̀ (с ударение на последната сричка), която означава почтително обръщение към мъж в смисъла на „отец“, „баща“ и „дядо“. Това значение на думата може да се срещне например при:
 Али Баба – герой от приказките „1001 нощи“.
 Демир баба (Железният баща) – мюсюлмански светец от 16 век
 Енихан баба – легендарен герой, приеман от мюсюлманите в Родопите за светец.

Съществува и сицилиански сиропиран сладкиш, наречен баба̀.

Вижте също 

 Бабинден – празник на бабата акушерка
 Дядо – съпруг на бабата или изобщо възрастен човек
 Сляпа баба – детска игра
 Бабини деветини – идиоматичен израз

Източници